21-й чемпионат России по гандболу среди мужских команд проходит с 5 сентября 2012 года по 9 мая 2013 года. В чемпионате принимают участие 12 команд. Действующим чемпионом страны является клуб Чеховские медведи.

Участники чемпионата 
 «Чеховские медведи» (Чехов, Московская область) 
 «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) 
 «Сунгуль» (Снежинск, Челябинская область) 
 «Каустик» (Волгоград) 
 «РГУФК-Чеховские медведи» (Чехов, Московская область) 
 «Заря Каспия» (Астрахань) 
 «Пермские медведи» (Пермь) 
 «Локомотив» (Челябинск) 
 «СКИФ» (Краснодар) 
 «Динамо-Виктор» (Ставрополь) 
 «Энергия» (Воронеж) 
 «Нара» (Наро-Фоминск, Московская область)

Результаты

Предварительный этап

Плей-офф 
По результатам игр предварительного этапа формируются 8 первых команд в соответствии с занятыми местами после предварительного этапа. Игры проводят по системе Плей-oфф. Каждой команде присваивается порядковый номер от 1 до 8 в соответствии с местом, занятым после предварительного этапа, который сохраняется до окончания финального этапа. Команды в парах, занявшие более высокие места после предварительного этапа, первую игру играют в «гостях». Ответную игру эти команды играют «дома». Все игры проводятся до победы. При ничейном результате матча, победителя определяют по результату серии 7-метровых штрафных бросков в соответствии с Правилами по гандболу. Победителем пары считается команда, одержавшая две победы.

Плей-офф за 5-8-е места

Ссылки 

Чемпионаты России по гандболу